Edward Smith, Ed Smith, Eddie Smith
 Edward H. Smith (1809–1885) – amerykański polityk, kongresmen z Nowego Jorku
 Edward Smith (1850–1912) – brytyjski marynarz, ostatni kapitan Titanica
 Gunboat Smith, wł. Edward Smith (1877–1974) – irlandzko-amerykański bokser
 E.E. Smith,  Edward Elmer Smith (1890–1965) – amerykański pisarz science fiction
 Edward H. Smith (1889–1961) – amerykański admirał i odkrywca
 Eddie Smith (1913–1994) – amerykański baseballista
 Eddie Smith (1926–1997) – australijski kolarz
 Eddie Smith (1929–1993) – angielski piłkarz
 Ed Smith (1929–1998) – amerykański koszykarz
 Ed Smith (ur. 1977) – brytyjski krykiecista
 Eddie Smith (ur. 1983) – amerykański koszykarz
 Ed Smith (ur. 1986) – brytyjski skeletonista

Zobacz też 
 Neal Edward Smith
 James Edward Smith
 Walter Edward Smith
 Edward Smith-Stanley (ujednoznacznienie)